Зоркинское сельское поселение:
 Зоркинское сельское поселение — в Нижнегорском районе Республики Крым России;
 Зоркинское сельское поселение — в Марксовском районе Саратовской области.